

Чорне — покинуте село в Польщі, де здавна мешкали лемки

Чорне — присілок, Балашихинський міський округ, Московська область

Чорне — село, Харківська область, Куп'янський район

Див. також 
 Чорне море